Терновский поселковый совет () — входит в состав Недригайловского района Сумской области Украины.

Административный центр поселкового совета находится в 
пгт Терны
.

Населённые пункты совета 
 
 пгт Терны 
 с. Бабаково 
 с. Владимировка 
 с. Острый Шпиль 
 с. Долина 
 с. Ковшик 
 с. Мазное 
 с. Малая Череповка 
 пос. Озёрное 
 с. Холодное 
 с. Шматово

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Гай

Примечания 

Местные советы (Недригайловский район)